Донат Нонотт (; 10 февраля 1708, Безансон — 5 февраля 1785, Лион) — французский художник, .

Биография 
Брат полемиста Клода-Адриана Ноннота, известного своими работами против Вольтера.

В 1728 году отправился в Париж. Был принят в школу живописи и стал учеником Франсуа Лемуана, биографию которого написал позже.

В 1754 году Ноннот переехал из Парижа в Лион, где в 1762 году получил звание «официального художника» города. Основал там бесплатную школу рисования.

Стал преподавателем в Лионском художественном училище, где его учеником был Франсуа-Юбер Друэ.

Автор картин исторического жанра, жанровых и мифологических полотен. Известен прежде всего как портретист. Занимался также литературным творчеством.
	
Член Королевской академии живописи и скульптуры (1741), Академии наук, художественной литературы и искусства Лиона (1754), Академии наук, художественной литературы и искусства Руана (1771).

Галерея

Ссылки 
 Nonnotte, Donatien (1708—1785)
 Работы Ноннота

Художники Франции XVIII века
Художники-портретисты Франции
Художники по алфавиту
Художники-жанристы Франции
Исторические художники Франции